Fayodia — рід грибів родини Tricholomataceae. Назва вперше опублікована 1930 року.

Класифікація 
До роду Fayodia відносять 34 видів:

Примітки

Джерела 
 Kühner, R. 1930. Un nouveau groupe d'Agarics leucosporés. Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon. 9:67-72 - P.68

Роди грибів
Трихоломові
1930 у науці